

Toponyme

La Pointe du Grouin est un cap sur La Manche au nord de Cancale en Ille-et-Vilaine
 La Pointe du Grouin est un cap sur l'estuaire de la Rance dans la commune de Saint-Jouan-des-Guérets en Ille-et-Vilaine
 La Pointe du Grouin est un cap sur La Manche au nord de Hillion dans les Côtes-d'Armor
 La Pointe du Grouin est un cap sur l'Atlantique dans la commune de Loix (île de Ré) dans la Charente-Maritime

 La Pointe du Grouin est un cap sur La Manche dans la commune de Géfosse-Fontenay dans le Calvados
 La Pointe du Grouin du Sud est un cap dans la baie du Mont-Saint-Michel sur la commune de Vains dans le département de la Manche
 La Pointe du Grouin du Cou est un cap sur l'Atlantique dans la commune de La Tranche-sur-Mer dans le département de la Vendée